Valle Crucis kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Valle Crucis Abbey, fornlämning, Wales, Denbighshire,

USA 

 Valle Crucis (ort i USA), North Carolina, Watauga County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar